Sveukupno je bilo šest papa imena Celestin.

 Celestin I. (422. – 432.)
 Celestin II. (1143. – 1144.)
 Celestin III. (1191. – 1198.)
 Celestin IV. (1241.)
 Celestin V. (1294.)
 Celestin II., protupapa

Papinska imena